Oumar Kalabane (Conacri, 8 de abril de 1981) é um futebolista profissional guineense que atua como defensor.

Carreira 
Oumar Kalabane representou o elenco da Seleção Guineense de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2012.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Guineense de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2006
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2008
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012
Naturais de Conacri